Ма́рко Бизо́т (; родился 10 марта 1991 года в городе Хорн, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь французского клуба «Брест» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Бизот — воспитанник амстердамского «Аякса». В 2011 году для получения игровой он на правах аренды перешёл в «Камбюр». 8 августа в матче против АГОВВ Марко дебютировал в Эрстедивизи. После возвращения в «Аякс» он почти сразу же был продан в «Гронинген». Сумма трансфера составила 125 тыс. евро. 20 января 2013 года в поединке против «Утрехта» Бизот дебютировал в Эредивизи. За «Гронинген» Марко отыграл два сезона, на второй год завоевав пост основного вратаря.

Летом 2014 года Бизот перешёл в бельгийский «Генк», подписав контракт на три года. 27 июля в матче против «Мехелена» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Летом 2017 года контракт Марко истёк и он на правах свободного агента подписал соглашение с АЗ. 12 августа в матче против ПСВ он дебютировал за новую команду.

4 августа 2021 года подписал трёхлетний контракт с французским клубом «Брест».

Международная карьера 
В июне 2013 года Бизот был включён в заявку молодёжной сборной Нидерландов на поездку на молодёжный чемпионат Европы в Израиль. На турнире он сыграл в матче против Испании.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Брест»